Nicandre d'Esparta, rei d'Esparta 
 Nicandre d'Etòlia, polític de la Lliga Etòlia 
 Nicandre de Claros o Nicandre de Colofó, poeta grec
 Nicandre d'Alexandria, filòsof peripatètic grec.
 Nicandre de Calcedònia, historiador grec.
 Nicandre de Tiatira, gramàtic grec